Rome es el nombre de dos localidades en Wisconsin, Estados Unidos:

  Rome (condado de Adams, Wisconsin).
  Rome (condado de Jefferson, Wisconsin).